Andrzej Romocki ps. „Morro” – harcmistrz, kapitan AK-Szarych Szeregów
 Morro – rzeka na granicy Sierra Leone i Wybrzeża Kości Słoniowej
 Morro de Môco – góra w Angoli
 Morro Reatino – miejscowość i gmina we Włoszech
 Morro d’Alba – miejscowość i gmina we Włoszech
 Morro d’Oro – miejscowość i gmina we Włoszech

Zobacz też  
Moro